André Grisoni (1886-1975), homme politique français ;
Giuseppe Grisoni (1699-1769), sculpteur et peintre italien ;
 Jean-Michel Grisoni, ingénieur de recherche français ;
Nicole Grisoni (1944- ), chanteuse franco-suisse sous le nom de Nicoletta ;
Serge Grisoni (1925- ), athlète français ;
Tony Grisoni (1952- ), scénariste britannique.
Patronyme italien
Patronyme corse